CKC est un sigle composé des trois lettres C, K et C qui peut faire référence à :
 Cavalier King Charles Spaniel, un chien de la famille des épagneuls nains ;
 Computer Knowledge Club, club de documentation et d'aide informatique général ;
 C.K.C., un groupe de new wave de Rouen du début des années 1980.

CKC est un code qui peut faire référence à :
 chlorure de cétalkonium ;
 Tcherkassy, en Ukraine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports